Bulls on Parade – pierwszy singel amerykańskiej grupy Rage Against the Machine
 Bulls – miasto na Nowej Zelandii
Kluby sportowe:
 Bulls – zespół rugby występujący w Super 14
 Belleville Bulls – juniorska drużyna hokejowa
 Chicago Bulls – drużyna koszykarska
 Pittsburgh Bulls – zawodowa drużyna lacrosse
 Red Bulls Luboń – polski zespół futbolu amerykańskiego (obecnie Czerwone Byki)
 Blue Bulls – zespół rugby występujący w Currie Cup